Mariamonument (Gulperberg) - in Gulpen
 Mariamonument - in Heer, Maastricht
 Mariamonument - in Wyck, Maastricht
 Mariamonument 1940-1945 - in Cuijk